Полный список саундтреков работы Фрэнка Клепаки, а также музыка для рекламы и другие.

Саундтреки для видеоигр 
 DragonStrike (Westwood Studios, 1991)
 Eye of the Beholder II (Westwood Studios, 1991)
 Dune II (Westwood Studios, 1992)
 Dungeons & Dragons: Warriors of the Eternal Sun (Westwood Studios, 1992)
 Order of the Griffon (Westwood Studios, 1992)
 The Legend of Kyrandia (Westwood Studios, 1992)
 Lands of Lore (Westwood Studios, 1993)
 The Legend of Kyrandia II (Westwood Studios, 1993)
 The Lion King (Westwood Studios, 1994)
 The Legend of Kyrandia III (Westwood Studios, 1994)
 Young Merlin (Westwood Studios, 1994)
 Command & Conquer (Westwood Studios, 1995)
 Parker Brother’s Monopoly (Westwood Studios, 1995)
 Command & Conquer: The Covert Operations (Westwood Studios, 1996)
 Command & Conquer: Red Alert (Westwood Studios, 1996)
 Command & Conquer: Red Alert: Counterstrike (Westwood Studios, 1997)
 Command & Conquer: Red Alert: Aftermath (Westwood Studios, 1997)
 Lands of Lore 2 (Westwood Studios, 1997)
 Blade Runner (Westwood Studios, 1997)
 Command & Conquer: Red Alert: Retaliation (Westwood Studios, 1998)
 Command & Conquer: Sole Survivor (Westwood Studios, 1998)
 Dune 2000 (Westwood Studios, 1998)
 Command & Conquer: Tiberian Sun (Westwood Studios, 1999)
 Lands of Lore 3 (Westwood Studios, 1999)
 Command & Conquer: Tiberian Sun: Firestorm (Westwood Studios, 2000)
 Command & Conquer: Red Alert 2 (Westwood Studios, 2000)
 Nox (Westwood Studios, 2000)
 Command & Conquer: Red Alert 2: Yuri’s Revenge (Westwood Studios, 2001)
 Emperor: Battle for Dune (Westwood Studios, 2001)
 Pirates: The Legend of Black Kat (Westwood Studios, 2001)
 Command & Conquer: Renegade (Westwood Studios, 2002)
 Earth & Beyond (Westwood Studios, 2002)
 Star Wars: Empire at War (Petroglyph Games, 2006)
 Star Wars: Empire at War: Forces of Corruption (Petroglyph Games, 2006)
 Universe at War: Earth Assault (Petroglyph Games, 2007)
 Command & Conquer: Red Alert 3 (EA Los Angeles, 2008)
 Command & Conquer: Red Alert 3 — Uprising (EA Los Angeles, 2009)
 Grey Goo (Petroglyph Games, 2015)
 Modern Warships (Artstorm, 2022)

Другие работы 
 There’s a Home (I AM, 1995)
 Mmm, Mmm, Mmm (Home Cookin', 1997)
 Unreel Invasion (1999)
 Pink in the Middle (Home Cookin', 2000)
 Essence of the Force (2002)
 Morphscape (2002)
 Rocktronic (2004)
 Virtual Control (2005)
 The Bitters (The Bitters, 2006)
 Awakening of Aggression (2006)
 Grudgement Day (The Bitters, 2008)
 Infiltrator (2009)
 Viratia (2009)
 Conquering 20 Years (2012)
 Digital Frontiers (2016)

Рекламные ролики 
 MTV (1997)
 Cupid (abc, 2000)
 Miller Genuine Draft (2001)
 Ultimate Fighting Championship Pay-per view (Fox Sports, 2003—2006)
 The Ultimate Fighter (Spike TV, 2005—2006)
 Ultimate Fight Night (Spike TV, 2005—2006)
 Amp'd Mobile (Spike TV, 2005—2006)
 Inside the MMA (HDNet, 2007)
 HDNet Fights (HDNet, 2007)

Клепаки